Nicolaus Nicolai kan avse:

 Nicolaus Nicolai Braun
 Nicolaus Nicolai Ulopolitanus
  Nicolai Kleinenberg
 Nicolaus Nicolai Prytz
 Nils Nilsson Emporagrius
Nicolaus Nicolai (kyrkoherde) (död 1669), kyrkoherde i Malexanders församling.

Se även
 Nils Nilsson
 Klas Nilsson